Guantanamera je španělské slovo, označující dívku nebo ženu z Guantánama (jakási „Guantánamka“). Toto slovo je zároveň názvem:

 velice známé kubánské písně, viz Guantanamera (píseň)
 kubánského filmu z roku 1995, viz Guantanamera (film)
 značky kubánských doutníků, viz Guantanamera (doutníky)

Poslední dva významy vznikly pod vlivem prvního.